Madrid Open 2022, właśc. Mutua Madrid Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2022 z cyklu Madrid Open rozgrywany w dniach 28 kwietnia–7 maja 2022 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 6 575 560 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Hiszpanii